Аньнин (Ганьсу) — район городского подчинения городского округа Ланьчжоу провинции Ганьсу (КНР)
 Аньнин (Юньнань) — городской уезд городского округа Куньмин провинции Юньнань (КНР)